Calandrini ist der Nachname von:
Bénédict Calandrini (1639–1720), Genfer Theologe
 Filippo Calandrini (1403–1476), italienischer Kardinal
Jean-Louis Calandrini (1703–1758), Genfer Physiker und Mathematiker